Scaleform Corporation — разработчик программных движков для индустрии компьютерных игр. Их последняя разработка — Scaleform GFx — является движком для рендеринга векторной графики, используемого в Adobe Flash для отображения пользовательского интерфейса, HUDs и анимированных текстур в играх для платформ: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, а также Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, PS Vita, 3DS, Wii, Windows Phone, iOS, и Android.

Scaleform GFx SDK включает в себя:
 Scaleform 3Di
 Scaleform CLIK
 Scaleform UI Kits
 Scaleform AMP

В дополнении для Scaleform GFx были добавлены модули:
 Scaleform Video
 Scaleform IME

Игры, использовавшие разработки Scaleform

2005 / 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Комплексные технологические партнеры

Игровые движки 
 Epic Unreal Engine 3 (UE3) and UDK
 Crytek CryEngine 2 and CryEngine 3
 Emergent Gamebryo and LightSpeed
 Sony PhyreEngine
 Infernal Engine
 BitSquid
 Autodesk Stingray
 Unity3D
 BigWorld
 HeroEngine
 Trinigy Vision Engine
 Instinct Technology
 Touchdown Entertainment

Иные 
 CRI Movie
 FMOD
 Audiokinetic Wwise
 GameSpy
 Raknet

Примечания

Ссылки 
 Scaleform’s official site
 Scaleform GFx on MobyGames
 Scaleform on MobyGames
 Scaleform on LinkedIn
 Flash in Games SIG on IGDA
 ScaleForm GFx on UDK

Связующее программное обеспечение
Игровые движки
Поглощения Autodesk‎